El término leyes de impunidad puede referirse a:

En Argentina 

El concepto abarca dos leyes y una serie de decretos presidenciales sancionados entre 1986 y 1990, mediante los cuales se impidió el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad:
 
 Las denominadas Leyes de impunidad en Argentina:
Ley de autoamnistía N.º 22.924 de la dictadura militar argentina (1983).
Ley de Punto Final (1986);
Ley de Obediencia Debida (1987);
indultos decretados por Carlos Menem (1989-1990).

Uruguay 
la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1986).
la Ley de Amnistía N.º 15.737 (8 de marzo de 1985).